Praha, město věží může být:
 Praha, město věží (kniha) – kniha Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého
 Praha, město věží (seriál) – dokumentární cyklus České televize z roku 2007